Nyakyusa bezeichnet:
 Nyakyusa (Ethnie), Ethnie in Südwesttansania und Nordmalawi
 Nyakyusa (Sprache), Sprache der Nyakyusa